Athlītikos Syllogos Arīs Thessalonikīs, in italiano Aris Salonicco (in greco: Αθλητικός Σύλλογος Άρης Θεσσαλονίκης) – società calcistica greca
 Athlītikos Syllogos Arīs Thessalonikīs – società greca di pallacanestro maschile 
 Athlītikos Syllogos Arīs Thessalonikīs – società greca di pallavolo femminile